Het seizoen 2004/05 van de zondag Hoofdklasse B ging van start op 28 augustus 2004, de laatste speelronde was op 5 mei 2005. De zondag Hoofdklasse B is een van de zes ene hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De regerend kampioen was VV Baronie, dat vorig seizoen kampioen werd.

Dit seizoen waren drie andere clubs in de Hoofdklasse B aanwezig ten opzichte van het voorgaande seizoen: EVV, VV Geldrop en VV Internos waren gepromoveerd. RKSV Nuenen, SV Panningen en OJC Rosmalen waren vorig seizoen gedegradeerd en daardoor dit seizoen niet meer aanwezig in de Hoofdklasse B.

Teams

Stand

Uitleg kleuren

Uitslagen 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zondag B
Nederlands competitievoetbal 2004/05